Caccobius (schimmelgeslacht) : geslacht van schimmels
 Caccobius (dier) : geslacht van kevers